Kim Jae-Sung (3 de outubro de 1983) é um futebolista profissional sul-coreano, meio campista, atua no Pohang Steelers.

Carreira 
Kim Jae-Sung integrou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Football Club Pohang Steelers
Futebolistas do Jeju United FC
Futebolistas do Adelaide United Football Club
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010